Gerrard – località del Colorado, negli Stati Uniti d'America

Anthony Gerrard (1986) – calciatore irlandese
Lisa Gerrard (1961) – cantante, musicista e compositrice australiana 
Mark Gerrard (1982) – rugbista a 15 australiano
Paul Gerrard (1973) – allenatore e calciatore britannico
Steven Gerrard (1980) – calciatore britannico